Desa Pamalayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pamalayan (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 107,70), Jawa Barat, 
 Desa Pamalayan (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 107,50), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar